Stati Uniti d'America
 Falcon Heights – città della Contea di Ramsey, Minnesota
 Falcon Heights – census-designated place della Contea di Starr, Texas